Michael Paryla ist der Name folgender Personen:

* Michael Paryla (Instrumentenbauer) (1869–1919), deutscher Instrumentenbauer 
 Michael Paryla (Schauspieler) (1935–1967), österreichischer Schauspieler